Тугшада I
 Тугшада II